Il doppio del Stockholm Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale Wayne Arthurs e Paul Hanley.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Arthurs e Hanley.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale)
 Jared Palmer /  David Rikl (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2003
ATP Tour 2003